Kostrzyn – miasto w województwie wielkopolskim, w powiecie poznańskim, w gminie Kostrzyn
 Kostrzyn – gmina miejsko-wiejska w pow. poznańskim w woj. wielkopolskim
 Kostrzyn – wieś w woj. mazowieckim, w pow. białobrzeskim, w gminie Wyśmierzyce 
 Kostrzyn nad Odrą – miasto i gmina miejska, woj. lubuskim, w pow. gorzowskim – poprzednia nazwa miasta: Kostrzyn
 Kostrzyn – stacja kolejowa w Kostrzynie nad Odrą, w województwie lubuskim
 Kostrzyn – dawna gromada

Zobacz też 
 Celuloza Kostrzyn nad Odrą 
 Dekanat Kostrzyn 
 Kostrzyn Wielkopolski 
 Kostrzyń 
 Przejście graniczne Kostrzyn nad Odrą-Kietz 
 Twierdza Kostrzyn